Dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons, le Mont Céleste (aussi connu sous le nom des Sept Paradis ascendants de Céleste) est un plan d'existence d'alignement loyal bon. 

Le Mont Céleste est l'ultime mélange du bien et de la Loi. Tous ses aspects sont beaux et parfaits. C'est là où vont les âmes des personnes d'alignement loyal bon après leur décès. C'est le foyer de nombreuses créatures célestes, comme les archons.

Structure

En tant que plan extérieur, le Mont Céleste est un espace infini constitué de 7 couches (ou strates). Les 7 couches forment une montagne colossale qui s'élève au milieu d'un océan d'eau bénite. Grimper sur la montagne permet de franchir les différentes couches, de la plus basse à la plus haute. Plus on prend de la hauteur, plus l'environnement est magnifique et à couper le souffle. La première couche, la plus basse, partage une frontière avec les plans d'Arcadie et les paradis jumeaux de Bytopie.

Couches

Le Mont Céleste compte sept couches, ou strates :

Lunia

La première des couches et aussi la plus basse est appelée le Ciel d'Argent, à cause de son océan brillant d'eau bénite et ses cités de pierre blanche. L'océan est constitué d'eau fraîche, non salée, et remplie de formes de vie aquatiques. On trouve de nombreux portails sur les plages, permettant de voyager vers d'autres plans. L'océan repousse les attaques d'ennemis maléfiques. Le ciel au-dessus de Lunia est sombre, et garnie de groupes d'étoiles, assez brillantes pour éclairer la base de la montagne.

Lunia abrite plusieurs royaumes divins, comme la Cour de Tyr, le royaume du Nectar de la Vie de Brihaspati, et le royaume des Huit Joies de Shifukujin. On peut aussi rencontrer Trishina accompagné de son courtisan, Sashelas des Profondeurs le dieu elfe.

Lunia est gouvernée par l'archon Barachiel, le patron des archons messagers, dont la Citadelle des étoiles se trouve sur les rives de la mer d'argent. Barachiel est chargé de défendre Céleste contre les incursions, une tâche qui lui demande rarement d'agir, même sur cette couche la plus basse et la plus accessible.

Mercuria

La deuxième couche, Mercuria, est le Ciel Doré, à cause de l'étrange clarté ambrée qui impregne tout ce qui s'y trouve. Cette couche est constituée de collines et de vallées verdoyantes, où se nichent des villages d'archons et de races d'alignement bon. Mercuria est connue pour ses monuments et ses tombeaux de grands guerriers et de paladins. Ces guerriers sont honorés durant le Jour de la Mémoire.

Le palais du dragon Bahamut se déplace sur les 4 premières couches du Mont Céleste. Il est constitué entièrement du trésor divin de Bahamut, avec des murs en mithril et des fenêtres de gemmes. À l'intérieur, 7 grands wyrms gardent la fortune.

Mercuria compte plusieurs royaumes divins, comme le royaume de Douce raison de Rao, le Royaume de Torm, le royaume du Feu Doré de Mitra et Surya, le royaume du Lotus Divin de Vishnu et le royaume lumineux d'Amaterasu.

Mercuria est dirigée par Domiel, le porteur d'épée, depuis la Spire Dorée d'Aurilon, une tour d'or de 120 mètres de haut au milieu d'une vallée alimentée par quatre fleuves.

Venya

Venya, la troisième couche, est le Ciel Perlé. Cette couche est plus froide que les deux précédentes et ses pentes sont souvent recouvertes d'un fin manteau de neige. C'est une terre de pâturage et de champs en terrasse.

Les Collines Vertes (sorte de plan dans le plan) se trouvent sur cette couche. C'est une couche dédiée aux halfling. Leurs récoltes sont toujours énormes, et on n'y trouve aucun gros prédateur. Yondalla, Arvoreen et Cyrrollalee y vivent en permanence.

Les Champs Glorieux sont le royaume de Héronéus, le dieu des paladins, de la justice et de la valeur.

Erathaol le Clairvoyant, un archon incroyablement beau avec des traits masculins subtils, gouverne Venya de sa forteresse-bibliothèque sous-marine de Xiranthador. Au sein de ses salles à perles, il est dit qu'il s'y trouve plus de connaissances qu'un homme pourrait en lire en mille vies.

Solania

Solania, la quatrième couche, est le Ciel de Crystal. C'est une couche faite de vallées embrumées et très parfumées. Les pics qui s'y trouvent abritent des autels, des monastères et des cathédrales magnifiques. La plupart des pentes sont riches en minerais précieux et des nains s'y sont installés. 

Un grand manoir nain nommé Erackinor se trouve sur les pentes de Solania, où Moradin a établi son domaine, avec sa femme Berronar Purargent. On y trouve aussi les Forges d'Ame géantes, où travaille le dieu nain.

Solania compte aussi plusieurs royaumes divins, comme le royaume d'Uroboros du dieu couatl Jazirian, les Portes de la Sagesse, le Dome de la Création de Paladine, le Ministère de la Vertu de Chung Kuel, le Jardin aux Lotus de Kuan Yin.

Pistis Sophia, appelée l'Ascétique en raison de son comportement monastique, ne détient aucune résidence, mais parcourt les collines brumeuses de sa strate, aidant tous ceux qui la saluent en cours de route.

Mertion

Mertion, le Ciel de Platine, est une couche de grandes plaines et de prairies, où l'on peut trouver de grandes citadelles, abritant les armées du plan. 

La cité des âmes tempérées, Empyrea, est située sur le bord d'un lac de montagne très froid. À proximité se trouvent des fontaines magiques qui permettent la guérison de nombreux maux. 

Raziel, appelé Etoile de Feu par ses pairs pour sa juste colère, règne sur Mertion depuis la cité d'Empyrée. Bien qu'il soit le saint patron des paladins et des guerriers, il ne détient aucune forteresse permanente. On peut néanmoins le trouver dans tous les hôpitaux et infirmeries de la ville, offrant conseils spirituels et protection aux clercs et aux patients.

Jovar

La sixième couche, Jovar, est le Ciel Brillant. Elle est recouverte par des collines et des gemmes qui illuminent l'environnement de lumières chatoyantes.

Yesteria, la Cité Céleste est un énorme ziggurat de sept niveaux, avec un grand escalier sur chacune des faces, connectant les terrasses de chaque couche. La ville est faite de belle pierre taillée et de gemmes. Sur la plus haute des terrasses se trouve le pont d'al-Sihal, formé de lumière pure. Ici se trouve le portail permettant d'accéder au sommet du Mont Céleste. Il est gardé par une puissante solar nommée Xerona qui juge ceux qui peuvent entrer ou non.

Yetsirah et l'ensemble de Jovar sont régis par Sealtiel le défenseur. Sealtiel commande l'une des armées permanentes les plus impressionnantes des Cieux depuis sa forteresse de Pax Exaltea et est chargée d'empêcher les êtres impurs d'atteindre la couche supérieure de Celeste.

Chronias

Chronias est le sommet du mont, aussi appelé le Ciel Illuminé. On ne peut tout simplement pas décrire sa beauté, car personne n'en est revenu.

On pense que le but des habitants du Mont Céleste est de l'escalader patiemment pour atteindre Chronias, où leurs âmes rejoindront l'essence même du plan.

Si quelqu'un peut dire qu'il règne sur Chronias, cet être serait Zaphkiel. Zaphkiel est le souverain mystérieux de l'Hebdome, et c'est le seul qui a occupé ce poste depuis sa création; Tous les autres membres précédents ont péri dans la lutte contre les fiélons ou ont rejoint l'essence du plan. Zaphkiel incarne le «bien ultime», et seuls les individus les plus justes et les plus exaltés peuvent rester en sa présence sans être consumés. Zaphkiel est le protecteur des enfants morts et des bébés mort-nés et veille sur leurs esprits. Au-delà de cela, les motivations et plans de Zaphkiel restent mystérieux, bien qu'il soit notoire qu'il ait l'intention de rendre les plans aussi bons que possible, et lui seul peut promouvoir un archonte dans l'Hebdome.

Influences historiques 
Les Sept Cieux sont librement adaptées des Neuf Sphères du Ciel (en sautant la Septième Sphère et en combinant les huitième et neuvième) dans la Divine Comédie de Dante, de la même manière que les Neuf Enfers de Baator sont basés sur ses Neuf Cercles de l'Enfer.

Plan extérieur